Авренви́ль () — коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель региона Лотарингия. Относится к  кантону Домевр-ан-Э.

География 						
Авренвиль расположен в 21 км к западу от Нанси и к северу от Туля. Соседние коммуны: Манонкур-ан-Вуавр и Трамблекур на севере, Розьер-ан-Э на северо-востоке, Жайон на юго-востоке, Франшвиль на юге, Буврон на юго-западе, Андийи и Руайоме на западе.

Рядом с Авренвилем находится бывшая военно-воздушная база 136 Туль-Розьер.

История 
 На территории коммуны находятся следы галло-романской и франкской культур.

Демография 						
Население коммуны на 2010 год составляло 223 человека.

Достопримечательности 
 Остатки древнеримской дороги Лион—Трир.
 Замок Авренвиль сооружён в XIX веке, после многочисленных перестроек и модификаций сначала был превращён в маслобойню, сейчас - ферма.
 Церковь святого Петра, построена в XVIII веке.

Ссылки 						
 Национальный институт статистики 

Коммуны департамента Мёрт и Мозель